Килер () — английская фамилия. Известные носители:

 Килер, Боб — британский мотогонщик, победитель гонок Isle of Man TT в классе Clubmen Senior TT (1953).
 Килер, Боб — американский журналист, сотрудник газеты Newsday, лауреат Пулитцеровской премии за специальный репортаж (1996).
  (1890—1967) — американский писатель.
 Килер, Джеймс Эдуард (1857—1900) — американский астроном.
  (род. 1961) — австралийская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Нового Южного Уэльса.
  (1824—1881) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин (1867—1874, 1881—1882).
  (род. 1961) — американский телесценарист и продюсер, лауреат премий «Эмми» (1997, 1998) и «Энни» (1998, 2004) за музыку (в качестве поэта), премий «Эмми» (1997, 2002, 2011) и Гильдии сценаристов Америки (2002, 2011) за мультфильм.
 Килер, Кристин (1942—2017) — британская модель и девушка по вызову, фигурантка шпионского скандала 1963 года.
 Килер, Кэти (род. 1956) — американская гребчиха и тренер.
 Килер, Руби (ур. Этель Хильда Килер; 1909—1993) — американская актриса, певица и танцовщица.
  (1887—1956) — американский англиканский священник, епископ Миннесоты Епископальной церкви (1943—1956).
  (1872—1923) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1908—1987) — американский химик-технолог и общественный деятель, вождь нации чероки (1949—1975).
 Килер, Уильям Генрих (1931—2017) — американский католический священник, кардинал.
 Килер, Уолтер — американский политик, мэр Уичито (1953—1954).
  (род. 1942) — британский гончар, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1846—1923) — американский политик, вице-губернатор штата Коннектикут (1901—1903).

Другое 
 Килер —  лунный кратер.
 Килер — село в Докузпаринском районе Дагестана.

См. также